Dyme () steht für:

Antike:
 Dyme (Achaia), die westlichste der zwölf Städte Achaias, auch Dymai () genannt
 Dyme (Thrakien), einen Ort am Unterlauf des Hebros, siehe Mariza
 Dyme (Eponyme), die mythologische Namensgeberin (Eponymer Heros) der achaiischen Stadt

Biologie:

 Dyme (Gattung), eine Gattung der Gespenstschrecken